Sjlisselburg, stad in de Oblast Leningrad, Rusland;
gemeente Lnáře, Okres Strakonice, Tsjechië;
stadsdeel van Petershagen in Noordrijn-Westfalen, zie Schlüsselburg (Petershagen)
een voormalige burcht bij Markgröningen, zie Schlüsselburg (Markgröningen)
Schlüsselburg is de familienaam van volgende personen:
 Konrad Schlüsselburg (1543–1619), Duits Lutheraans theoloog;
 Manfred Schlüsselburg (* 1947), Duitse ruiter.